Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии () – католическая церковь в городе Минас, Уругвай. Церковь является сокафедральным собором епархии Мальдонадо-Пунта-дель-Эсте-Минаса.

История 
На этом месте во второй половине XVIII первоначально была построена  небольшая церковь. Впоследствии на её месте в 1845 году был построен больший храм.

Современный храм был построен на месте предыдущих церквей в конце 1891 года. 10 апреля 1892 года состоялось его освящение.

В 1960 году Святой Престол учредил епархию Минаса и церковь Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии стала кафедральным собором этой новой епархии.

В 2020 году епархия Минаса была присоединена к соседней епархии Мальдонадо-Пунта-дель-Эсте, после объединения епархий собор Непорочного Зачатия в Минасе стал сокафедральным собором объединённой епархии.

Примечания

Ссылки 
 История храма 
 La Diócesis de Minas cumple 50 años 
 Digitalización de los libros parroquiales de la Catedral de Minas, Uruguay. Martin Romano Garcia - Andrea Tutté 

Соборы Уругвая
Католические храмы Уругвая
М